Соркино — многозначный топоним в России.

 Соркино — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Дмитриевское сельское поселение, Бабаевский сельский округ)
 Соркино — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Дмитриевское сельское поселение, Семивраговский сельский округ)